Sudarium – chusta napotna używana w wojsku rzymskim
 Sudarium – chusta liturgiczna w Kościele katolickim